Самби:

 Самби, Ахмед Абдалла — президент Комор с 26 мая 2006 по 26 мая 2011 года.
 Самби, Пьетро — Его Высокопреосвященство архиепископ Пьетро Самби.